Znane osoby noszące nazwisko Giergielewicz:
 Kazimierz Giergielewicz h. Topór – burgrabia grodzki mielnicki (1748)
 Franciszek Giergielewicz (1886-1941) – ksiądz, kanonik honorowy Kolegiaty Pułtuskiej Zwiastowania NMP
 Jan Giergielewicz (1898-1953) – doktor, kapitan saperów Wojska Polskiego
 Mieczysław Giergielewicz (1901-1983) – pisarz, wykładowca, historyk i teoretyk literatury
 Edward Giergielewicz (1903-1940) – doktor praw, sędzia, historyk, kapitan Wojska Polskiego
 Jerzy Giergielewicz (1925-2012) – pisarz, więzień obozów koncentracyjnych, lekarz neurolog
 Leszek Giergielewicz – oficer Wojska Polskiego, kawaler Orderu Krzyża Wojskowego
 Róża Giergielewicz c. Józefa –(1917-1997) – ps.Staszka –  od 1941 r.,p.porucznik,  łączniczka  w  Komendzie Głównej AK, w Dziale I Organizacyjnym, w Komórce Legalizacyjnej, w "Bakcylu" i w Okręgu Lubelskim AK oraz działała na Wołyniu.
 Adela Giergielewicz (1897-1969) – generalny sekretarz ZG Związku Położnych RP, współredaktorka Przeglądu Akuszeryjnego, uczestniczka Powstania Warszawskiego.

Zobacz też 
 herb Topór

Źródła 
 Ewa Bukowska, Łączność, sabotaż, dywersja: kobiety w Armii Krajowej, 1985, s. 96, 198, 276
 Mirosław R. Krajewski, Płock w okresie okupacji 1939-1945. Wyd.; Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku, 2001, , , s.396, 107.
 Adam Boniecki, Herbarz Polski t.6, s. 45